Le championnat de Russie de rugby à XV 2022-2023 ou en russe  2022-2023 (Premyer Liga Regby 2022-2023) est une compétition de rugby à XV qui oppose les neuf meilleurs clubs russe. La compétition comporte une phase de poule (matchs en aller simple), et se termine par des phases finales.

Intersaison 
Le championnat est marqué par la disparition de deux équipes pour faillite financière : le RC CSKA Moscou et le RC Rostov. Un nouveau club est promu : le RK Khimik Dzerjinsk. Finaliste de la deuxième division l'année suivante, le club a décidé de franchir le statut du professionalisme et a vu sa participation validée à l'échelon supérieur.

Liste des équipes en compétition

Résumé des résultats

Classement de la phase régulière 

|}

		
		
		
Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Résultats détaillés

Phase régulière 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel
  Résumé de la saison		
		
		
		

2022-2023		
Russie		
Sport en Russie en 2022		
Sport en Russie en 2023